Le championnat FFSA GT4 2020 est la vingt-quatrième édition du Championnat de France FFSA GT.

Calendrier 
En 2020, à cause de la pandémie de Covid-19, la calendrier a été modifié. Une première épreuve, avec 3 courses, a lieu à Nogaro à l’occasion de la première manche du Championnat de France des Circuits du 21 au 23 août.   

Pour la deuxième manche le FFSA GT se rend à Nevers Magny-Cours, pour 2 courses en support de l'une des manches du GT World Challenge Europe Powered by AWS.  La troisième manche, de 3 courses, se tient au Paul Ricard avec le Championnat de France des Circuits. Pour la quatrième manche, de 2 courses, le FFSA GT opte pour Albi.

La manche finale du championnat se déroule au Paul Ricard avec deux courses.

Engagés

Résumé

Résultats 
Les équipages écrits en Gras indiquent une victoire au classement général.

Classements 
Système de points
Les points sont attribués aux 10 premiers de chaque course. Les systèmes de points attribués par course est le système international FIA, utilisé notamment en Formule 1.

Les concurrents doivent effectuer plus de 75 % de la distance de course effectuée par la voiture de tête pour être classé et marquer des points. Pour chaque course, les pilotes doivent être au volant pendant au moins 25 minutes pendant la course pour engranger des points au classement du championnat.

Championnat des pilotes

Championnat des équipes

Notes et références

Annexes

Articles connexes

Lien externe 
 

2020
FFSA GT
Sport automobile en 2020